Riepenhausen est le nom de famille de plusieurs peintres, graveurs et dessinateurs allemands, actifs à Göttingen à la fin du  et au début du .

 Ernst Ludwig Riepenhausen (1765-1840)
Ses fils :
Franz Riepenhausen (1786-1840)
Johannes Riepenhausen (1787-1860)

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique